Cañizares (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Alejandro Cañizares, een Spaanse golfer
Antonio Cañizares Llovera, een Spaans kardinaal van de Katholieke Kerk
Gabriel Cañizares, een Spaanse golfer
José Maria Cañizares, een Spaanse golfer
Santiago Cañizares, een Spaans voetballer
Yilian Cañizares, een Cubaans-Zwitserse muzikant